Ownbey kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Marion Ownbey
 Gerald Bruce Ownbey

Robotskapade auktorsförkortningar